Desa Wadung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wadung (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 111,91), Jawa Timur, 
 Desa Wadung (administrativ by i Indonesien, lat -8,04, long 112,58), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar